W Rumunii
 Stremț – gmina w okręgu Alba
 Stremț – wieś w okręgu Alba, w gminie Stremț
 Stremț – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Băsești